Il doppio del torneo di tennis IPP Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mario Ančić e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Aleksandar Kitinov e Jim Thomas 7-66, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Stephen Huss (quarti di finale)
 Aleksandar Kitinov /  Jim Thomas (finale)

 Yves Allegro /  Karsten Braasch (semifinali)
 Tuomas Ketola /  Jarkko Nieminen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Open 2002